In 2019 werd het 89ste Campeonato Alagoano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Alagoas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 20 januari tot 21 april. CSA werd de kampioen.

Dimensão Saúde speelde dit jaar thuiswedstrijden in Capela als Dimensão Capela.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Wedstrijd om de derde plaats

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Alagoano
Braziliaans competitievoetbal 2019